Erwin Vandenbergh – ex calciatore belga
 Kevin Vandenbergh – calciatore belga
 Stijn Vandenbergh – ciclista su strada belga